De Engelse voetbalclub Southampton FC speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Southampton

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Southampton FC
Southampton FC